Ел Моно има више значења:

 Ел Моно (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Моно (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Моно (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Моно, Пуерто ел Моно (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Моно (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Моно (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Моно (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Моно (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику